Ел Зориљо има више значења:

 Ел Зориљо (Асијентос), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ел Зориљо (Мулехе), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Зориљо (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Зориљо (Лос Кабос), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Зориљо (Парас), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Зориљо, Бахио Алмазан (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Зориљо (Мадера), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Зориљо, Ранчо ел Верхел (Мадера), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Зориљо (Сатево), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Зориљо (Гванасеви), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Зориљо (Сан Хуан де Гвадалупе), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Зориљо (Санта Клара), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Зориљо (Абасоло), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Зориљо (Апасео ел Алто), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Зориљо (Гванахуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Зориљо (Сан Хосе Итурбиде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Зориљо (Лагос де Морено), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Зориљо (Мистлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Зориљо (Артеага), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Зориљо, Ел Серо дел Агила (Контепек), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Зориљо, Парикуаро Куримба (Иримбо), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Зориљо (Тевакан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Зориљо (Тепејавалко), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Зориљо (Тузамапан де Галеана), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Зориљо, Санта Круз (Уимилпан), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ел Зориљо (Виља де Аријага), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику